Dirnau ist der Ortsname von

 Dirnau (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dirnau (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern